Comatose – singolo dei Front Line Assembly del 1998
 Comatose – album degli Skillet del 2006
 Comatose – singolo degli Skillet del 2007, dall'album omonimo
 Comatose – singolo delle Nina Sky del 2012